Chechet ou Chichat est un nom propre juif (). 

Il est ou a été porté par :
 Rav Chechet, un docteur du Talmud de la troisième génération
 Yehoudi ben Sheshet, un philologue hébraïsant andalou du , disciple de Dounash ben Labrat
 Chechet Benveniste, un médecin et auteur provençal du 
 Jacob ben Chechet Gerondi, un kabbaliste espagnol du , ayant vécu à Gérone. Il est l'auteur de Chaar hachamayim, un essai kabbalistique publié par M. Mortara dans Otzar Nehmad (vol. iii. pp. 153 et suivantes), et de Meshiv Devarim Nekohim, une œuvre apologétique en faveur de la Kabbale, conservée en manuscrit (Neubauer, Bodleian Catalogue of Hebrew Manuscripts, n° 1585 & 1586). D'après la préface, il a rédigé cette défense en réponse à un certain livre empli d'hétérodoxie. Il y fait également référence à une autre de ses œuvres, non conservée, et cite Abraham ibn Ezra, Moïse Maïmonide, Ezra (Azriel), Joseph bar Samuel, et le Yikkavou HaMayim de Samuel ibn Tibbon.
 Joseph ben Chechet Laitimi, un poète liturgique des , ayant vécu à Lérida, en Espagne. Il est principalement connu pour son poème Elef Alfin (d'après Daniel 7:10), rédigé en 1308, consistant en mille mots commençant tous par la lettre aleph, et dont chaque vers commence avec le dernier mot du précédent. Ce poème a été inclus dans le recueil Kobetz Vikkouhim, publié à Constantinople, puis à Breslau (1844).
 Isaac ben Chechet Barfat, dit le Rivach, un rabbin espagnol du , devenu grand-rabbin d'Alger

Notes et références